Tonamou est un nom propre africain pouvant faire référence à :

Patronyme 

 Sény Tonamou (?- ), sociologue et femme politique guinéenne ;